Thure Hellström kan avser:
Thure Hellström, svenska läkare.
Thure Hellström, finländsk arkitekt.